Durdík ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Durdík (1923–2002), tschechischer Historiker und Waffenkundler
 Josef Durdík (1837–1902), tschechischer Philosoph und Psychologe  
 Tomáš Durdík (1951–2012), tschechischer Mittelalterarchäologe und Publizist
 Vladimír Durdík (1949–2003), slowakischer Schauspieler 

Siehe auch:
 Durdik